Bělčice (Duits: Bieltschitz) is een Tsjechische gemeente in de regio Zuid-Bohemen, en maakt deel uit van het district Strakonice.
Bělčice telt 986 inwoners op 1 januari 2020.

Gemeente in Strakonice